Pino volador puede referirse a:

 el nombre común de la planta Pinus pinaster.
 el nombre común de la planta Pinus radiata.